Termenul Bering poate însemna:

„Vitus Bering” (1680-1741) ofițer de marină rus de origine daneză, cel care a descoperit Insula Bering

Denimiri geografice
Insula Bering în Oceanul Pacific de nord
Strâmtoarea Bering situată între Alaska și Rusia
Marea Bering situată în nordul Oceanului Pacific
„Puntea Bering” fâșia de uscat care lega cu 10 000 de ani în urmă nordul Asiei de America de Nord

Vezi și
Behring